Предтеченск:
 Предтеченск — посёлок в Кировском районе Томска.
 Предтеченск — железнодорожная станция в Томске.